Un fendeur ou une fendeuse désigne :

 une personne qui fend le bois (bûcheron). 
 une personne qui fend la pierre (carrier).
 une personne qui fend le fer dans les anciennes forges.
 une personne qui fend l'ardoise ou le granit dans les carrières.

 la fendeuse est  une machine à fendre du bois.

Une fenderie est l'atelier où l'on fend divers matériaux.